Le patronyme néerlandais Van Achter indique une provenance, à l'arrière de (du nl. achter : derrière) ou en face d'un endroit déterminé.

Il peut se décliner:
 avec un A- initial ou un Ha-
 avec -ch- ou -gh-
 avec ou sans suffixe locatif -t ; 
 avec ou sans suffixe -en 
 précédé de la particule van ou ver ( de van + der), indiquant explicitement une provenance, comparable au français de ou du .

Van Achter
 Cieltje Van Achter (1979-), femme politique flamande ;

Verachtert
Jozef Verachtert (1866-1941), homme politique belge;
Rue Guy-Jean Verachtert, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.